Olaszország
Moggio, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lecco megyében
Moggio Udinese, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Udine megyében